Пье́ро Кари́ни (; 6 марта 1921, Генуя — 30 мая 1957, Сент-Этьен) — итальянский автогонщик, участник трёх гонок Формулы-1.

Карьера 
В 1950 году Карини финишировал третьим в Гран-при Модены. В 1952 году был приглашён в Scuderia Marzotto и участвовал в двух этапах. Несмотря на то, что он в обеих гонках сошёл из-за технических проблем, в следующем году он присоединился к Феррари, как молодой пилот. Однако Карини участвовал только в домашней гонке. В 1954 году он перешёл в Альфа Ромео, чтобы водить кузовные автомобили.

В 1957 году, во время гонки спорткаров возле Сент-Этьена, за рулём Ferrari TR Карини вылетел с трассы, столкнулся со встречным автомобилем, и сразу скончался.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Scuderia Marzotto
! Ferrari 166
! Ferrari

||

|-
!
! Феррари
! Ferrari 553
! Ferrari

|}

Примечания 

Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии
Пилоты Targa Florio
Гонщики, погибшие во время заездов